

Восточно-Сибирская железная дорога

Тайшет — Иркутск — Слюдянка (795 км)

Слюдянка II — Байкал (Кругобайкальская железная дорога)

Тайшет — Лена — Северобайкальск (1063 км)

Обход через Братск (37 км)

Хребтовая — Усть-Илимск (215 км)

Красноярская железная дорога

Красноярск — Тайшет (417 км)

Примечания 
 Серым цветом выделены недействующие станции и остановочные пункты.
 Демонтированные станции действуют как остановочные пункты.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Иркутская область
Списки:Иркутская область